Серруви́ль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Одюн-ле-Роман.

География 
Серрувиль расположен в 38 км к северо-западу от Меца, стоит на реке Крюн. Соседние коммуны: Эррувиль на северо-востоке, Бёвилле на юго-востоке, Одюн-ле-Роман на юге, Фийер на западе.

История 
По закону 1255 года Серрувиль принадлежал наполовину епископату Меца, тогда как вторая половина была приписана к графам Бар.

Демография

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Мёрт и Мозель